een kruispunt waar zeven wegen bij elkaar komen
Zevensprong (kinderlied), een kinderliedje
Zevensprong (dans), een soort volksdans
De Zevensprong (boek), een boek van Tonke Dragt
De Zevensprong (televisieserie), een Nederlandse televisieserie gebaseerd op het bovenstaand boek van Tonke Dragt
Zevensprong (televisieprogramma), een Nederlands spelprogramma uit de jaren zeventig
een koepel van bewonersplatforms in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg (zie aldaar)